Sarcandra är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Sarcandra ingår i familjen Chloranthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Sarcandra